Příjmení Schürer nosí více osobností:

 Franz Schürer (dolnorakouský politik) (1821 nebo 1822 – 1886), rakouský politik z Dolních Rakous, poslanec Říšské rady
 Franz Schürer (1900–1973), rakouský politik SPÖ, mezi lety 1953 a 1962 poslanec Národní rady
 Oskar Schürer (1892–1949), německý historik umění, univerzitní profesor a spisovatel